Adriano Romualdi (1940-1973) – storico, saggista, politico e giornalista italiano, figlio del politico Pino
 Angelo Romualdi (1840–?) – fantino italiano
 Giuseppe Romualdi (1877-1943) – avvocato e politico italiano
 Pino Romualdi, propr. Giuseppe Nettuno Romualdi (1913-1988) – politico e giornalista italiano
 Roberto Romualdi (1970) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Pagine correlate 
 Romualdo (disambigua)